Ottumwa (Dél-Dakota)
Ottumwa (Iowa)
Ottumwa (Kansas)